

События 
 Консулы: Публий Сульпиций Гальба Максим (во 2-й раз, патриций) и Гай Аврелий Котта (плебей); плебейские эдилы: Гней Бебий Тамфил, Луций Теренций Массалиота, Марк Клавдий Марцелл и Секст Элий Пет Кат (брат Публия).
 Весна — Родоссцы, афиняне и этолийцы направили посольство в Рим.
 200—197 — Вторая Македонская война.
 Флот римлян и Аттала захватил Андрос. Конец года — 2 легиона Сульпиция высадились близ Аполлония. Филипп переправился в Фессалию. Римляне в Афинах. Их корабли совершили налёт на Эвбею и сожгли Халкидику. Римский флот уничтожил огромные склады военных запасов Филиппа. Римляне высаживаются в Иллирии. Филипп поспешил в Аттику и безуспешно штурмовал Афины, опустошив Аттику. Филипп поспешил в Аргос на совет Ахейского союза, но тот не включился в войну. Филипп выступил в Иллирию, внезапно напал на римское войско, но римляне дали отпор и одержали победу. Зима — Филипп готовился к войне, обучая македонян и наёмников.
 Взятие Филиппом Абидоса после ожесточённого штурма. Филипп и Антиох заключили договор о разделе владений Египта. Филипп должен был получить Кикладские острова, Антиох — Кипр. Весна — По просьбе акарнанцев, у которых произошло столкновение с Афинами, Филипп направил экспедицию в Аттику. Родоссцы, афиняне и этолийцы направили посольство в Рим.
 Птолемей выслал против сирийцев полководца Скопаса, который занял множество сирийских городов и вновь вернул Иудею.
 Ок. 200 — Галльское племя паризиев основало поселение на месте Парижа.
 Ок. 200 — Распространение в Риме культа Вакха. Правительство ведёт с ним упорную и жестокую борьбу.
 Ок. 200 — Возникновение иудейской религиозной секты саддукеев.
 Ок. 200 — Эвтидем расширил свои владения на востоке до Яркенда.

Америка 
 Ок. 200 — Возникновение культуры Наска в Перу.

Китай 
Разгром Ханьской армии Хуннами у деревни Байдын.

Родились 
 200—168 — Поэт Цзя И.

См. также

Примечания